Louis Bernard peut désigner :
 Louis Bernard de Rennes (1788-1858), un homme politique français ;
 Louis Bernard (1864-1955), un officier d'artillerie français ;
 Louis Bernard (1886-1956), un homme politique français ;
  (1878-1959), un homme politique belge ;
 Louis Bernard (1914-1946), un homme politique français ;
 Bernard Jourdan, né Louis Bernard (1918-2003), un écrivain français ; 
 Louis Bernard (1937-), un homme politique québécois.
 Louis Bernard, un acteur français